Чемпионат Латвии по мини-футболу — соревнование среди латвийских мини-футбольных клубов, проводящееся под эгидой ЛФФ. Его высшим дивизионом является Высшая лига, образованная в 1997 году. В сезоне 2021/2022 в Высшей лиге играет 10 клубов.

Все призёры

Система чемпионата
Начиная с сезона 2011/2012, в Высшей лиге приняты новые правила проведения турнира. На первом этапе (в групповом этапе) играет 8 команд (все восемь в одной большой группе). Групповой этап проводится по двухкруговой системе, то есть каждая команда играет с каждой другой по 2 матча, таким образом проведя всего 14 матчей в групповом этапе. На втором этапе (плей-офф) играются четвертьфиналы, причём первое место группового этапа играет с восьмым, второе – с седьмым и т.д. Четвертьфиналы проводятся до двух побед, команда, первая выигравшая два матча, выходит в полуфинал. В полуфинале играются серии до трёх побед, победители выходят в финал, проигравшие разыгрывают между собой бронзовые медали. Финальная серия проводится до трёх побед, а серия за 3 место – до двух побед. Чемпион страны в зависимости от своего рейтинга среди европейских клубов попадает в предварительный, основной или элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу.

Примечания 

Чемпионат Латвии по мини-футболу
Мероприятия, регулярно проводимые с 1997 года